Sandsøya steht für mehrere Inseln in Norwegen:

 Sandsøya (Troms og Finnmark), eine Insel in der Harstad Kommune in der Fylke (Provinz) Troms og Finnmark
 Sandsøya (Sande), eine Insel in der Sande Kommune in der Fylke (Provinz) Møre og Romsdal
 Sandsøya (Hordaland), eine Insel in der Tysnes Kommune in der Vestland Fylke (Provinz)
 Sandsøya (Nordland), eine Insel in der Vågan Kommune in der Nordland Fylke (Provinz)